Кузовково — название населённых пунктов:

Россия 
 Кузовково — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Кузовково — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.